{{Drugbox
| Verifiedfields = changed
| verifiedrevid = 460018795
| IUPAC_name = цис-диамин(циклобутан-1,1-дикарбоксилат-O,''O)платина (II)
| image = Carboplatin-skeletal.svg
| image2 = carboplatin-3D-balls.png

| tradename = Параплатин
| Drugs.com = 
| MedlinePlus = a695017
| pregnancy_US = D
| legal_status = Только по рецепту врача
| routes_of_administration = внутривенно
| forms = концентрат и лиофилизат для приготовления раствора для инфузий 
| trademarks = Ириноплат, Карбоплатин, Карбоплатин ВМ, Карбоплатин-ЛЭНС, Карбоплатин-РОНЦ, Карбоплатин-Тева, Карбоплатин-Эбеве, Карботера, Кемокарб, Паракт, Циклоплатин

| bioavailability = 100%
| protein_bound = очень низкое
| metabolism =  печёночный
| elimination_half-life = 1.1-2 часа
| excretion = почечная

| CASNo_Ref = 
| CAS_number_Ref = 
| CAS_number = 41575-94-4
| ATC_prefix = L01
| ATC_suffix = XA02
| ATC_supplemental =  
| PubChem = 498142
| DrugBank_Ref = 
 | DrugBank = DB00958
| ChemSpiderID_Ref = 
| ChemSpiderID = 8514637
| UNII_Ref = 
| UNII = BG3F62OND5
| KEGG_Ref = 
| KEGG = D01363
| ChEBI_Ref = 
| ChEBI = 31355
| ChEMBL_Ref = 
| ChEMBL = 288376

| C=6 | H=12 | N=2 | O=4 | Pt=1 
| molecular_weight = 371.249 г/моль
| smiles = C1CC2(C1)C(=O)O[Pt]OC2=O.N.N
| InChI = 1/C6H8O4.2H3N.Pt/c7-4(8)6(5(9)10)2-1-3-6;;;/h1-3H2,(H,7,8)(H,9,10);2*1H3;/q;;;+2/p-2
| InChIKey = OLESAACUTLOWQZ-NUQVWONBAL
| StdInChI_Ref = 
| StdInChI = 1S/C6H8O4.2H3N.Pt/c7-4(8)6(5(9)10)2-1-3-6;;;/h1-3H2,(H,7,8)(H,9,10);2*1H3;/q;;;+2/p-2
| StdInChIKey_Ref = 
| StdInChIKey = OLESAACUTLOWQZ-UHFFFAOYSA-L
}}Карбоплатин''' — цитостатический препарат алкилирующего действия. Производное платины. Представляет собой (циклобутан-1,1-дикарбоксилато)диаминплатину(II).

История 

Карбоплатин был синтезирован в Университете штата Мичиган, в разработке препарата принимал участие  в Лондоне. Фармацевтическая компания Bristol-Myers Squibb получила разрешение FDA на производство карбоплатина под торговой маркой «Paraplatin» в марте 1989 года. Начиная с октября 2004 года препарат стал применяться в клинической практике.

Фармакологическое действие 
Механизм действия связывают с образованием сшивок между соседними парами оснований гуанина в ДНК, что приводит к подавлению биосинтеза нуклеиновых кислот и гибели клеток. Препарат является более совершенным аналогом цисплатина. Обладает меньшей токсичностью по сравнению с цисплатином.

Фармакокинетика 
Метаболизируется путём гидролиза с образованием активных соединений, которые взаимодействуют с ДНК. Связывание с белками очень низкое. Однако платина, образующаяся из карбоплатина, необратимо связывается с белками плазмы крови и медленно выводится с минимальным T1/2 5 дней.
T1/2 карбоплатина составляет в начальной фазе — 1.1-2 ч, в конечной фазе — 2.6-5.9 ч. Выводится почками — 71 % в течение 24 ч при КК 60 мл/мин и более.

Показания 

Рак яичников, герминогенные опухоли яичка и яичников, семинома, меланома, опухоли головы и шеи; рак лёгкого, рак шейки матки, карцинома эндометрия, рак мочевого пузыря; остеогенная саркома.

Режим дозирования 
Устанавливают индивидуально, в зависимости от показаний и стадии заболевания, состояния системы кроветворения, схемы противоопухолевой терапии.

Побочное действие 
 Со стороны системы кроветворения: лейкопения, тромбоцитопения, анемия.
 Со стороны пищеварительной системы: тошнота, рвота, запор или диарея, анорексия, нарушения функции печени.
 Со стороны центральной и периферической нервной системы: снижение остроты слуха и зрения; периферическая полиневропатия.
 Аллергические реакции: кожная сыпь, крапивница; редко — бронхоспазм и артериальная гипотензия.
 Со стороны репродуктивной системы: азооспермия, аменорея.
 Прочие: нарушения функции почек, алопеция, повышение температуры тела, боль в месте введения.

Противопоказания 
Выраженные нарушения функции почек, предшествующая выраженная миелодепрессия, недавняя значительная кровопотеря, повышенная чувствительность к препаратам, содержащим платину.

Беременность и лактация 
Противопоказан при беременности. В случае необходимости применения в период лактации следует прекратить грудное вскармливание. Женщины детородного возраста, получающие терапию карбоплатином, должны применять надежные меры контрацепции. Исследования на животных показали эмбриотоксический, тератогенный и мутагенный эффекты карбоплатина.

Особые указания 
С осторожностью применяют карбоплатин у пациентов с ветряной оспой (в том числе недавно переболевших или после контакта с больными), с опоясывающим герпесом, другими острыми инфекционными заболеваниями, с нарушениями слуха, с асцитом или экссудативным плевритом.

Следует соблюдать осторожность при применении карбоплатина у пациентов после курса лучевой терапии.

Карбоплатин используют только под наблюдением врача, имеющего опыт проведения химиотерапии. Перед началом лечения и в ходе его необходимо контролировать функцию почек, картину периферической крови, неврологический статус, проводить аудиометрию. Возможны изменения биохимических показателей: повышение уровня мочевины и креатинина в сыворотке крови, уменьшение концентрации магния, калия, кальция.

На фоне применения карбоплатина не рекомендуют проводить вакцинацию пациентов или членов их семей.

Карбоплатин в форме порошка для инъекций и раствора для инъекций включен в перечень ЖНВЛС.

Лекарственное взаимодействие 
При одновременном применении с препаратами, оказывающими миелодепрессивное, нефротоксическое действие, возможно взаимное усиление токсических эффектов.

На основе результатов опорного исследования III фазы GOG-0218FDA Администрация по контролю за продуктами и лекарствами США зарегистрировала показания к применению карбоплатина в комбинации с бевацизумабом и паклитакселом для лечения женщин с III или IV стадией эпителиального рака яичников, рака фаллопиевых труб или первичного перитонеального рака после хирургической резекции. КИ показали, что у женщин, которые получали комбинацию препаратов вместе с химиотерапией и после продолжали получать бевацизумаб в виде монотерапии медиана выживаемости без прогрессирования составила 18,2 месяцев против 12 месяцев у тех, кто  получал только химиотерапию. Данное преимущество по показателю выживаемости было достигнуто при фиксированной длительности лечения (до 22 циклов бевацизумаба).

Примечания 

Алкилирующие средства
Препараты платины
Перечень ЖНВЛП
Платинаорганические соединения